Wapping – osiedle w londyńskiej dzielnicy Tower Hamlets
 Wapping – stacja kolei miejskiej w londyńskiej dzielnicy Tower Hamlets
 Wapping (obraz Jamesa Whistlera)